Hardin kan syfta på

Geografi 

 Hardin, Illinois
 Hardin, Kentucky
 Hardin, Montana

Personer  
 Charles Hardin Holley, mer känd som Buddy Holly (1936–1959) amerikansk rocksångare 
 Clifford Hardin (1915–2010) amerikansk politiker
 Garrett Hardin (1915–2003) amerikansk ekolog 
 Glen D. Hardin, rockpianist
 Glenn Hardin (1910–1975) amerikansk häcklöpare
 John Wesley Hardin (1853–1895) amerikansk skurk
 Lillian Hardin, mer känd som Lil Hardin Armstrong (1898–1971) amerikansk jazzmusiker
 Louis Hardin, mer känd som Moondog (1916–1999) amerikansk kompositör
 Martin D. Hardin (1780–1823) amerikansk senator 
 Melora Hardin (född 1967), amerikansk skådespelare och sångerska
 Tim Hardin (1941–1980) amerikansk musiker (folkrockare)
 Wes Hardin (1853–1895), amerikansk revolverman och mördare

Se även 
 Hardin County
 Harding
 Harden

Efternamnsförgreningssidor
Efternamn